Bozai Gyula néven az alábbi személyeket érthetjük:

Bozai Gyula, egykori első osztályú labdarúgó, majd edző a Békéscsabai Előrénél, a Siófoknál és a Stadlernél
Bozai Gyula, profi bokszoló